mostowniczy –  urząd ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego zajmujący się konserwacją i utrzymaniem mostów na powierzonym sobie terenie
 mostowniczy – zawód związany z kolejowymi robotami mostowymi